Identidade, um construto psicológico
 Bilhete de identidade, documento de identificação (Portugal)
 Cédula de identidade, documento de identificação (Brasil)
 Identidade (matemática)

Música
Identidade (álbum), de Sandy & Junior

Cinema
 Identity, filme com John Cusack e Ray Liotta exibido no Brasil como "Identidade"